Denumirea de Drumul Vinului se poate referi la:

 Drumul Vinului, traseu turistic din Renania, Germania;
 Drumul Vinului, traseu turistic din România.